Kellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Kellmann & Emma Kellmann siehe Liste der Stolpersteine in Berlin-Charlottenburg
 Johann Karl Kellmann (1721–1807), schwedischer Philologe und Hochschullehrer
 Jutta Kellmann-Hoppensack (1945–1995) Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (13. Wahlperiode)
 Klaus Kellmann (* 1951), deutscher Historiker
 Michael Kellmann von Hogrefe (Sportpsychologe) siehe Handlungs- und Lageorientierung (Sportpsychologie)

des Weiteren gibt es 

 die Kellmann-Stiftung Humanismus und Aufklärung München

Siehe auch:
 Kellman
 Källman